General Roca puede referirse a:

Personas 
 Julio Argentino Roca, militar y político argentino, 2 veces presidente de su país;

Localidades y divisiones administrativas 
 Colonia General Roca, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 General Roca, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Departamento General Roca, división administrativa de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 General Roca, localidad de la provincia de Río Negro, Argentina;
 Departamento General Roca, división administrativa de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Villa General Roca, localidad de la provincia de San Luis, Argentina;

Transporte 
 Ferrocarril General Roca, línea de ferrocarril de la Argentina;